Goldrush oder Gold Rush steht für:

 Goldrush (Band), eine britische Band
 GoldRush, eine Apfelsorte
 Gold Rush!, ein Computerspiel
 Gold Rush Alaska, Originaltitel von Goldrausch in Alaska, eine US-amerikanische Fernsehserie
 Gold Rush (Slagharen), eine Achterbahn im niederländischen Freizeitpark Slagharen